Aleksandr Petrenko – cestista russo
Kirill Petrenko – direttore d'orchestra russo naturalizzato austriaco
Sergej Petrenko – allenatore di calcio ed ex calciatore sovietico, poi russo
Tat'jana Petrenko-Samusenko – schermitrice sovietica
Vasilij Ėduardovič Petrenko – direttore d'orchestra russo
Viktor Petrenko – ex pattinatore artistico su ghiaccio e allenatore di pattinaggio ucraino
Vadimas Petrenko – calciatore lituano